Naval steht für:

 Naval (Biliran), Stadtgemeinde in der Provinz Biliran, Philippinen
 Naval (Huesca), Gemeinde in der Provinz Huesca, Spanien

Personen:
 Franz Naval (1865–1939), österreichischer Opernsänger
 Frederik Naval, Pseudonym von Fritz Brustat-Naval (1907–1989), deutscher Kapitän, Journalist, Filmemacher und Autor

Siehe auch:
 Nawal